Verwalter steht für:
 Gutsverwalter
 Hausverwalter, Dienstleister
 Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbeamter
 Pfarrverwalter, Beruf
 Vermögensverwalter, Finanzdienstleister
 Wohnungseigentumsverwalter, Verwalter nach Wohnungseigentumsgesetz, siehe Wohnungseigentumsverwaltung
 Zwangsverwalter, Vollstreckungsbeauftragter

Siehe auch: